

Аржентина 
Старши треньор: Сезар Луис Меноти

Бразилия 
Старши треньор: Теле Сантана

Италия 
Старши треньор: Енцо Беардзот

Холандия 
Старши Треньор: Ян Зварткруис

Уругвай 
Старши треньор: Роке Масполи

Германия 
Старши треньор: Юп Дервал

Източници 

Международни футболни турнири
Турнири по футбол в Уругвай
Спорт в Монтевидео